Sebald Pögl ist der Name folgender Personen:

* Sebald Pögl der Ältere (~1460–~1510), steirischer Waffenfabrikant
 Sebald Pögl der Jüngere (~1490–1540), steirischer Hammerherr und Waffenfabrikant